Бельо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хилока. Занимает площадь 51 км². Население — 284 человека (на 2010 год). Расстояние — 92 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bello en CAI Aragón 
 Foro de Bello
  El Campo de Bello

Муниципалитеты Теруэля